El concepto de rol semántico hace referencia a las distintas funciones semánticas que desempeñan los participantes del enunciado. Según la teoría lingüística en que se expliquen, su concepto, número y terminología pueden variar considerablemente.

 Rol semántico
 Teoría θ#Papeles temáticos